Localidades
Wisdom (Montana)
Wisdom (Kentucky)
Wisdom (Missouri)

Cinema
Wisdom (filme), com Emilio Esteves e Demi Moore

Música
 "Wisdom" (canção), de David Gray
 Wisdom (banda), grupo húngaro